Gauguin peut désigner :

Patronyme 

 Paul Gauguin (1848-1903), peintre postimpressionniste français ;
 Jean-René Gauguin (1881-1961), sculpteur et céramiste danois, fils de Paul Gauguin ;
 Pola Gauguin (1883-1961), artiste et auteur norvego-danois, le plus jeune fils de Paul Gauguin ;
 Paul René Gauguin (1911-1976), peintre, graveur et sculpteur norvégien, petit-fils de Paul Gauguin ;
 Lulu Gauguin (1937-1972), journaliste, écrivaine et scénariste danoise, petite-fille de Paul Gauguin.

Titres 

 Paul Gauguin, court métrage documentaire français d'Alain Resnais sorti en 1950 ;
 Gauguin, le loup dans le soleil, film franco-danois d'Henning Carlsen réalisé en 1986 ;
 Gauguin, film biographique australien de Mario Andreacchio sorti en 2003 ;
 Gauguin : Voyage de Tahiti, film biographique français d'Édouard Deluc réalisé en 2016.

Divers 
 Paul Gauguin, navire de croisière construit à Saint-Nazaire en 1996 ;
 Paul Gauguin Cruises, compagnie maritime américaine créée en 1998 ;
 Gauguin, cratère d'impact sur la planète Mercure, nommé en 1979 ;
 Gauguin (10136), astéroïde de la ceinture principale découverte en 1993.

Voir aussi 
 .
 .

Patronyme français